Gostun je bio kan Kutrigurskih Protobugara, kojeg je postavio Bajan i bio je iz klana Erma.

Vladao je od 582. do 584. godine. Vrlo se malo zna o njemu.

Bugarski vladari